Я́ккима () — бывший посёлок при станции Якимвара в Лахденпохском районе Республики Карелии России.

Станция расположена на 218,1 км перегона Ихала — Куммунйоки в 3 км от районного центра Республики Карелия Лахденпохья.

История

Финляндия 

В 1845 году при финансовом содействии землевладельца Яаккима — графа Александра Кушелева-Безбородко было начато строительство новой лютеранской церкви для общины Яаккима, подготовленного известным архитектором Карлом Энгелем.

Строительство шло 5 лет, кирха была освящена 19 октября 1851 года. В ней могли разместиться до 3000 прихожан.

Накануне 1939 года в Яаккима проживало около 9500 человек (в Лахденпохья — около 2000, а в Лумиваара — около 5000).

СССР 

По итогам Советско-финской войны (1939—1940) территория отошла к СССР согласно условиям Московского мирного договора 1940 года.

Во время наступления 1941 года седьмой пехотный полк армии Финляндии () занял Яаккима.

После Московского перемирия 1944 года Яаккима снова отошла к СССР. Название, по принятым тогда нормам транслитерации, было записано как Яккима.

После перехода Яаккима-Лахденпохья к СССР в здании лютеранской кирхи был лагерь военнопленных, вокруг храма стоял забор из колючей проволоки, по углам здания — вышки.

Позже церковь использовали в качестве общежития, а потом — склада горторга. В 1977 году церковь сгорела.

Российская Федерация 

В начале 1990-х к руинам кирхи были возвращены два гранитных блока памятника местным финским воинам, погибшим в 1918 году. Установлен памятный крест. Кроме того при участии Финляндии осуществлена консервация стен храма.

В 2019 году руины и территория вокруг облагорожена, в дверные проёмы поставлены двери, внутри развалин создан музей "Город ангелов".

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Карелии
Волости Выборгской губернии